HMS Pioneer - ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії. 

 HMS Pioneer (1804) — 14-гарматний бриг. Перебував на службі протягом 1804—1807 років.
 HMS Pioneer (1810) — 12-гарматний кутер. Збудований у 1810 році. Ніс службу в береговій охороні протягом 1824—1849 роках.
 HMS Pioneer (1850) — дерев'яний гвинтовий дослідницький корабель, початково мав назву Eider. Збудований у 1850 році. Покинутий в Арктиці у 1854 році.
 HMS Pioneer (1856) — дерев'яний гвинтовий канонерський човен. Збудований у 1856 році. Розібраний у 1865 році.
 HMS Pioneer (1864) — дерев'яний гребний пароплав. Розібраний у 1873 році.
 HMS Pioneer (1874) — гребний пароплав. Збудований у 1874 році. Розібраний у 1888 році.
 HMS Pioneer (1892) — канонерський човен. Збудований у 1892 році. У 1893 році був розібраний та знову зібраний на озері Ньяса. У 1894 році перейшов в управління до влади Британської Центральної Африки.
 HMS Pioneer — легкий крейсер типу «Pelorus». Збудований у 1899 році. У 1912 році увійшов до складу Королівського військово-морського флоту Австралії, де був перейменований на «HMAS Pioneer».
 HMS Pioneer (R76) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1945 році. Зданий на злам у 1954 році.

Кораблі ВМС Великої Британії